Воронино — поселок в Шарлыкском районе Оренбургской области в составе Путятинского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 32 километра на север от районного центра села  Шарлык.

Население
Население составляло 8 человека в 2002 году (русские 100%),  8 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Шарлыкского района